MGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Orange County, Montgomery (New York), Stati Uniti